Do-Re-Mi – brano di Rodgers e Hammerstein del 1959 utilizzato nella colonna sonora di Tutti insieme appassionatamente
 Do-Re-Mi – album di June Christy e Bob Cooper del 1961
 Do Re Mi – singolo di Jahn Teigen del 1983
 Do Re Mi – singolo di Blackbear del 2017